Aldo Spinelli – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Aldo Spinelli –  artista italiano e creatore di giochi
 Aldo Spinelli – politico italiano